Поммери — фамилия.

 Поммери, Луиза — французская предпринимательница, которая занималась виноделием.

 Pommery — французский винодельческий дом шампанских вин в Реймсе.

См. также 
 Поммер
 Ла-Поммерей